Никола́й Григо́рьевич Глазко́в (род. 16 февраля 1949, Челябинск) — солист (ведущий мастер сцены, тенор) Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки, педагог, народный артист Российской Федерации (2008).

Биография 
В 1976 году окончил вокальное отделение Челябинского музыкального училища (класс педагога В. Г. Ракова). В 1976—1980 годах — солист ансамбля «Уральская скоморошина» Челябинской государственной филармонии.

В 1980 году окончил факультет организации культуры и досуга Челябинского института культуры, в 1983 году — ГИТИС (по специальности «актёр музыкального театра», класс народного артиста РСФСР А. А. Григорьева). В 1983—1985 годах работал в московском Камерном театре оперы им. Б. А. Покровского, стажировался в ГАБТе.

С 1985 года — солист Челябинского государственного театра оперы и балета имени М. И. Глинки.

Доцент (по классу вокала) кафедры эстрадно-оркестрового творчества Челябинской государственной академии культуры и искусств.

Вокальные партии 
 «Фауст» Ш. Гуно — Фауст
 «Севильский цирюльник» Дж. Россини — граф Альмавива
 «Евгений Онегин» П. Чайковского — Ленский
 «Риголетто» Дж. Верди — Герцог
 «Травиата» Дж. Верди — Альфред
 «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова — Берендей
 «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова — Гвидон
 «Паяцы» Р. Леонкавалло — Арлекин
 «Любовный напиток» Г. Доницетти — Неморино
 «Перикола» Ж. Оффенбаха — Пикильо
В репертуаре Н. Г. Глазкова — более 30 оперных партий, а также старинные романсы, песни современных отечественных и зарубежных композиторов. С успехом Николай Глазков поет рок-оперу.

Награды и признание 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1996)
 Народный артист Российской Федерации (2008)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Челябинского государственного института культуры
Выпускники факультета музыкального театра ГИТИСа